Canadian Open 1975 – profesjonalny turniej nie-rankingowy snookera rozgrywany w lecie 1975 w Toronto. Był to turniej zaproszeniowy, w którym brało udział 8 zawodników ze statusem amatora i 8 zawodowców. Turniej odbywał się w Toronto, podobnie, jak wszystkie inne turnieje tej serii. Pula nagród wynosiła 4,366 funtów. Był to drugi turniej nie-rankingowy rozgrywany pod tą nazwą. Zwycięzcą zawodów był Alex Higgins, który pokonał w finale Johna Pulmana 15 do 7 (finał był rozgrywany w nietypowym formacie lepszy z 29 frame'ów).

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe turnieju 
W zawodach padło aż 18 breaków 100-punktowych.

Statystyki turnieju

Statystyki ćwierćfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 8 zawodników
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 64 (68)
 Średnia liczba partii w meczu: 16
 Najwyższe zwycięstwo: 9-7
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 1

Statystyki półfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 4 zawodników
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 27 (30)
 Średnia liczba partii w meczu: 13,50
 Najwyższe zwycięstwo: 8-5
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 0

Przypisy 

Canadian Masters